Eichendorff steht für:
 Eichendorff (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 (9413) Eichendorff, Asteroid des Hauptgürtels
 Eichendorff-Gesellschaft, literarische Gesellschaft
 Eichendorff-Literaturpreis, Literaturpreis des Wangener Kreis – Gesellschaft für Literatur und Kunst des Ostens e. V.
 Eichendorff-Plakette, höchste staatliche Auszeichnung für Gebirgs- und Wandervereine in der Bundesrepublik Deutschland
 ehemaliger Eichendorff-Park, heute Roth-Park im polnischen Racibórz (Ratibor) 

Schulen mit dem Namen Eichendorff:
 Joseph-von-Eichendorff-Schule – Liste der Schulen (Eichendorffschule, Eichendorff-Schule, Eichendorff-Gymnasium)

Eichendorff ist der Familienname folgender Personen:
 Aloysia von Eichendorff (1792–1855), deutsche Adlige, Ehefrau von Joseph von Eichendorff
 Hartwig von Eichendorff (1860–1944), deutscher Generalleutnant
 Hartwig Erdmann von Eichendorff (um 1625–1683), deutscher Landeshauptmann
 Hermann von Eichendorff (1815–1900), deutscher Jurist und Biograph
 Joseph von Eichendorff (1788–1857), deutscher Dichter
 Karl von Eichendorff (1863–1934), deutscher Oberstleutnant
 Luise von Eichendorff (1804–1883), deutsche Adlige, Schwester von Joseph von Eichendorff
 Placida von Eichendorff (1860–1913), Äbtissin des Klosters Frauenchiemsee
 Wilhelm von Eichendorff (1786–1849), deutscher Jurist und Dichter

Siehe auch:
 Eichendorf (Begriffsklärung)